Synderstö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Synderstö (halvö), Egentliga Finland,

Åland 

 Synderstö, Åland, 

Robotskapade Finlandförgreningar